Ternant (Côte-d'Or)
Ternant (Nièvre)
Ternant (Charente-Maritime)

Desambiguações de topônimos